La gara di spada individuale maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2018 si è svolta il 23 Luglio 2018 a Wuxi. Le qualificazioni si sono svolte il 20 Luglio 2018.

Podio

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Campionati mondiali di scherma 2018